Xenopeltis este un gen de șerpi din familia Xenopeltidae. 

 

Cladograma conform Catalogue of Life:

Note

Legături externe 

Xenopeltis